Festetics György (1755–1819) mezőgazdász, a Georgikon alapítója
Festetics György (1815–1883) politikus, külügyminiszter, az MTA tagja
Festetics György (1882–1941) politikus, diplomata
Festetics György (1940) bankár